Сумгаит:

 Сумгаит (Сумгайыт) — город в Азербайджане, на побережье Каспийского моря.
 Сумгаит — река на западе Азербайджана.
 «Сумгаит» — азербайджанский футбольный клуб из одноимённого города.